Mø har flere betydninger:
 Mø – betegnelse for en ung kvinde
 Mø (musiker) – kunstnernavn for den danske musiker Karen Marie Ørsted